Waiʻaha bezeichnet:
 eine Bucht auf Hawaii, siehe Waiʻaha Bay
 eine Ortschaft auf Hawaii, siehe Waiʻaha (Ort)
 einen Fluss auf Hawaii, siehe Waiʻaha Stream

Siehe auch:
 Waiʻaha Springs Forest Reserve, ein Waldgebiet auf Hawaii